«Лева́нте» (, ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Валенсия, основан в 1909 году. Старейший клуб Валенсии.

История 

В 1907 году в Валенсии были официально зарегистрированы две команды — футбольный клуб «Валенсия» (Foot-ball Club Valencia), исчезнувший четыре года спустя, и футбольный клуб «Кабаньяль» (Foot-ball Club Cabañal), также известный как «Клуб Маритимо» («Club Marítimo»). Именно этот год, год основания «Кабаньяля» как команды-предшественницы, принято считать отправной точкой в истории «Леванте». В конце 1908 года «Кабаньяль» начал появляться в прессе как «Кабаньяль-Леванте». Летом 1909 года «Кабаньяль» принял участие в первом выставочном чемпионате, прошедшем в Валенсии, поспособствовавшем популяризации игры в городе. Вскоре была образована Федерация Футбола Валенсии, где зарегистрировались первые коллективы. 6 сентября 1909 бывшими членами «Кабаньяля» была зарегистрирована команда с новым именем — футбольный клуб «Леванте». Де-факто именно 6 сентября считается датой их основания, несмотря на то, что клуб празднует её 9 сентября (что связано с датой открытия Сьюдад де Валенсия — 9 сентября 1969).

В годы первой мировой команда бездействовала, но затем постепенно вернулась к жизни, сыграв в региональном чемпионате 1920 года. В сезоне 1928/29 клуб добился первого значимого свершения — победы в региональном чемпионате. В сезоне 1934/35 команда повторила этот успех. В том же сезоне «Леванте» дошёл до полуфинала Кубка Испании, обойдя такие команды, как «Валенсия» и «Барселона».

Вскоре чемпионат страны был прерван из-за гражданской войны, и на территории, подконтрольной республиканцам, была организована , четыре сильнейшие команды которой разыгрывали . Но поскольку «Барселона», выигравшая лигу, предпочла участию в кубке турне по Мексике и США, в турнире их место заняла пятая команда лиги — «Леванте». Выиграв групповую стадию, «Леванте» вышел в финал, в котором 18 июля 1937 года на Олимпийскиом стадионе Монтжуика со счётом 1:0 была побеждена «Валенсия». В 2007 году конгресс депутатов Испании призвал испанскую футбольную федерацию признать Кубок свободной Испании эквивалентом Кубка Короля, однако федерация под председательством Анхеля Марии Вильяра отклонила это предложение.

В 1939 году, после окончания Гражданской войны, испытывая трудности, клуб был вынужден объединиться с другим валенсийским коллективом, «», и два года существовал под названием «Унион Депортива Леванте-Химнастико». В 1941 году название поменялось на «Леванте Унион Депортива», закрепившееся за клубом до сегодняшних дней. Тогда же клуб стал выступать в своих нынешних сине-гранатовых цветах, унаследовав их от «Химнастико», и обрёл своё прозвище, «лягушки» (granotas), также принадлежавшее футболистам «Химнастико».

В 1963 году «Леванте» впервые в своей истории вышел в Примеру. Свой дебютный сезон в элите испанского футбола команда закончила на десятой строчке. В следующем сезоне «Леванте» разгромил «Барселону» со счётом 5:1 (до сих пор является самой крупной победой команды в высшем дивизионе), однако в играх на выезде не было одержано ни одной победы. Команда финишировала на 14 месте, в зоне стыковых матчей за сохранение места в Примере. Перед решающими играми руководство клуба решило вернуть бывшего тренера, который выводил «Леванте» в Примеру. Затея не удалась — по сумме двух встреч «лягушки» были биты «Малагой». Последующие десятилетия «Леванте» провёл во втором и третьем дивизионах. В 1981 году за команду играла легенда мирового футбола, Йохан Кройф.

Лишь в 2004 году «Леванте» во второй раз за свою историю появился в Примере. Сезон сложился неудачно. Отставка Бернда Шустера за пять туров до конца не спасла положение, и команда вылетела в Сегунду. Но уже через год вернулась в высший дивизион. В сезоне 2006/07 «Леванте» удалось сохранить прописку в Примере, а вот следующий сезон оказался одним из самых неудачных для «лягушек» — из 38 игр чемпионата команда поиграла в 26 и, оказавшись на последнем месте с 26 очками, вновь вылетела в Сегунду. Отрицательные результаты на поле сопровождались серьёзными финансовыми проблемами, повлёкшими за собой частую смену тренеров и уход ряда ведущих игроков.

В 2008 году часть акций приобрёл Хесус Серна, но дела лучше не шли. В 2010 году клуб мог прекратить своё существование, и выход в Примеру был не желанием, а необходимостью. К счастью, Луис Гарсия Пласа, тренировавший «Леванте» в этот период, смог добыть столь необходимую путёвку в элиту.

В сезоне 2011/2012 под руководством Хуана Игнасио Мартинеса «лягушки» сотворили настоящую сенсацию, заняв шестое место в чемпионате и добыв путёвку в Лигу Европы. Особенно эффектным был стартовый отрезок чемпионата — после ничьих в первых двух турах «Леванте» выдал впечатляющую серию из 7 побед подряд, обыграв в том числе сам «Реал», и в течение нескольких туров возглавлял турнирную таблицу Примеры. В сезоне 2012/2013 команда добралась до 1/8 финала Лиги Европы, уступив казанскому «Рубину» с общим счётом 0:2.

Сезон 2015/2016 получился для команды крайне неудачным и закончился последним местом в таблице и вылетом во второй дивизион. В Сегунде под руководством Хуана Муньиса «Леванте» занял первое место и сразу же вернулся в Примеру.

Начало следующего сезона для Леванте выдалось весьма успешным: в первых пяти турах команда не потерпела ни одного поражения, одержав две победы. Однако вскоре последовала серия из 15 матчей без побед, и 4 марта было объявлено о смене главного тренера. Муньис, при котором команда с 19 ноября не могла выиграть ни одного матча Ла Лиги, был уволен, а новым главным тренером стал Пако Лопес, ранее работавший с дублирующим составом «Леванте». В первом же матче при Лопесе была одержана победа над «Хетафе», прежде в чемпионате терпевшим поражения только от «Реала», «Барселоны» и «Севильи». В первых 10 матчах под руководством Пако Лопеса «Леванте» одержал 8 побед лишь при одном поражении, включая яркую победу со счётом 5:4 над «Барселоной», не проигрывавшей в чемпионате Испании до этой встречи на протяжении 43 игр. По итогам сезона «Леванте» занял 15 место. Аналогичного результата команда добилась и в следующем году.

Статистика по сезонам 

 Как Леванте Унион Депортива

Футбольный клуб Леванте:
 2 сезона в Сегунде
 5 сезонов в Терсере
 1 сезон в региональном чемпионате

Футбольный клуб Химнастико:
 2 сезона в Сегунде
 5 сезонов в Терсере
 1 сезон в региональном чемпионате

Леванте Унион Депортива:
 14 сезонов в Примере
 38 сезонов в Сегунде
 12 сезонов в Сегунде Б
 16 сезонов в Терсере
 1 сезон в региональном чемпионате

Резервная команда 

Резервная команда «Атлетико Леванте» (также носила название «Леванте B») основана в 1962 году.

Достижения

Чемпионат Испании 
Примера
 6-е место: 2011/12
Сегунда
 Чемпион (2): 2003/04, 2016/17
Сегунда Б
 Чемпион (5): 1978/79, 1988/89, 1994/95, 1995/96, 1998/99
Терсера
 Чемпион (7): 1931/32, 1943/44, 1945/46, 1953/54, 1955/56, 1972/73, 1975/76
Региональная лига (заменяла Терсеру в тот сезон)
 Чемпион: 1942/43

Кубки 

 Обладатель: 1937
Кубок Испании
 Полуфинал: 1935

Еврокубки 
Лига Европы УЕФА
 1/8 финала: 2012/13

Региональные трофеи 
Чемпионат Валенсии
 Чемпион (2): 1927/28, 1934/35

Текущий состав 

По состоянию на 7 ноября 2021 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные тренеры 

  Антонин Фивебр (1931—1933)
  Висенте Пикер (1981)
  Хуанде Рамос (1994—1995)
  Бернд Шустер (2004—2005)
  Абель Ресино (2006—2007)

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

См. также 
 Леванте (женский футбольный клуб)

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Валенсии
ФК «Леванте»